Иоганн Фридрих Август Тишбейн (известный, как Лейпцигский Тишбейн) (; , , Голландия -, , Германия) — немецкий художник эпохи классицизма, мастер портрета.

Биография 
Представитель династии художников Тишбейнов. 

Учился у своих родственников портретиста Иоганна Генриха Тишбейна и художника Иоганна Валентина Тишбейна. 

Работал во многих городах Германии, в 1772-1777 г. жил во Франции, где учился у Иоганн Георга Вилле, в Голландии, Италии (1777-1780). Посетил Рим и Неаполь, где познакомился и работал с Жаком-Луи Давидом. В 1780 г. вернулся в Германию.

В том же году стал придворным художником Фридриха Карла Августа, графа Вальдек-Пирмонта. Работал в Бад-Арользене. В 1780-х годах совершил три поездки в Нидерланды, где посланный своим покровителем,  совершенствовал свои навыки в портретной живописи.

В 1795 г.  был нанят Леопольдом III Фридрихом Францем, князем Ангальт-Дессау. Через год отправился в Берлин и стал успешным и независимым художником-портретистом. В 1799 году добился большого успеха в Дрездене. В следующем году был назначен директором Академии изобразительных искусств в Лейпциге. 

В 1806-1808 гг. посетил Санкт-Петербург, где исполнил ряд портретов придворных и представителей российской аристократии. 

Его лучшие произведения отличаются строгостью композиции и вместе с тем (под влиянием сентиментализма) интимностью образов и мягкостью цветовой гаммы (автопортрет, 1782, Рейксмюсеум, Амстердам).

Примечания

Источник 
 
 
 Популярная художественная энциклопедия. / Под ред. В. М. Полевого. — : Издательство «Советская энциклопедия», 1986.

Ссылки 
 Тишбейн, Август
 Картины А. Тишбейна 

Тишбейн — Пфорр — Штрак
Художники Германии XIX века
Художники Германии XVIII века
Художники-портретисты Германии
Придворные художники
Художники классицизма